, — телевизионный аниме-сериал, снятый на студии Sunrise.

Список серий аниме

Примечания 

Gundam
Mobile Suit Zeta Gundam